Korenica je lahko: 

 Korenica, naselje na hrvaškem 
 Korenica, reka ponikalnica na hrvaškem 
 Korenica, naselje v Makedoniji